Килмес може да се отнася за:
 Килмес, град в Аржентина
 Килмес (племе), индианска народност
 АК Килмес, аржентински футболен отбор
 Килмес (пивоварна), аржентинска марка бира